Binetti ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Binetti (1931–2014), Schweizer Politiker und Fußballtrainer
 Steve Binetti (* 1966), deutscher Musiker